Николаевка  — село в Большеберезниковском районе Мордовии в составе Большеберезниковского сельского поселения.

География 
Находится на правобережье Суры на расстоянии примерно 3 километров по прямой на юго-восток от районного центра села Большие Березники.

История 
Упоминается с 1863 года как деревня владельческая из 26 дворов. В советское время работали колхозы «Красный лук», им. 20 партсъезда, «Заря коммунизма». В настоящее время общественного производства в селе нет. Население живёт выращиванием лука.

Население 

Постоянное население составляло 148 человек (русские 97 %) в 2002 году, 94 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района